Кничанин:

 Кничанин — село в Воеводине, общине Зренянин, Сербия.

 Кничанин, Стефан Петрович (1808—1855) — сербский генерал.